Dolina Sucha Bielska (słow. Suchá dolina, dolina Suchého potoka) – dolina w Tatrach Bielskich
 Dolina Sucha Zuberska (słow. Suchá dolina, dolina Suchého potoka) – dolina w Tatrach Zachodnich